Кофман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Кофман, Александр Игоревич (род. 1977) — государственный деятель Донецкой Народной Республики.
 Кофман, Андрей Федорович (род. 1954) — литературовед, латиноамериканист, писатель.
 
 
 
 Кофман, Майкл (род. 1982) — американский военный аналитик.
 Кофман, Мария-Жанна Иосифовна (1919—2021) — врач, узница ГУЛага, известный криптозоолог.
 Кофман, Рафаэль Моисеевич (1909—1988) — советский шахматный композитор; международный мастер (1973) и международный арбитр (1956) по шахматной композиции.
 Кофман, Роман Исаакович (род. 1936) — украинский дирижёр. Народный артист Украины (2003).
 Кофман, Сара (1934—1994) — французский философ.

См. также

Примечания